Die Saison 1985/86 war die 11. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga.

An der Spitze sah es lange Zeit nach einem Dreikampf zwischen dem Titelverteidiger SK VÖEST Linz, dem ASK Klagenfurt und dem SK Merkur Graz aus, am Ende konnten die Linzer ihre Konkurrenten klar distanzieren.

Im Vorjahr war der SC Donaustadt Wien aufgestiegen, der den Klassenerhalt erreichte; absteigen musste hingegen der SK Flötzersteig-Breitensee.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga im Schach 1985/86.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1986/87 
Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 28. bis 29. Juni in Salzburg statt. Die Teilnehmer waren der ASK Salzburg (Sieger der Westliga), der SK Wolfsberg (Sieger der Südliga), der SC Traun 67 (Sieger der Ostliga) und der SK Währing (Sieger der Wiener Landesliga). Der ASK Salzburg gewann das Turnier knapp vor dem SC Traun 67 und stieg damit auf.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Endstand in Schachsport 22/4, S. 4 (PDF; 953 kB)
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers in Schachsport 34/4, S. 2 (PDF; 995 kB)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1985
Schachveranstaltung 1986
Sportsaison 1985/86